MMII steht für:
 MMII, Album (2002) von John Digweed
 das Jahr 2002 in römischen Zahlzeichen

Siehe auch:
 MM2